Saba puede referirse a los siguientes topónimos:
 Saba, pequeña isla de los Países Bajos en el mar Caribe.
 El Parque nacional marino de Saba, que abarca la aguas y el mar que rodean la isla anterior.
 El Parque nacional terrestre de Saba, área protegida en la isla de Saba.
 El Reino de Saba, antiguo reino mencionado en la Biblia, situado en el Cuerno de África o la península arábiga.
 Kfar Saba, ciudad del Distrito Central de Israel.
 El condado de San Saba, uno de los 254 condados del estado de Texas (Estados Unidos).
 San Saba, pueblo del condado anterior.
 El banco de Saba, el atolón submarino más grande del océano Atlántico, localizado en el Caribe Neerlandés.
 La roca Saba (en inglés: Saba Rock), una pequeña isla de las Islas Vírgenes Británicas en el mar Caribe, de aproximadamente un acre y medio de superficie.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 Saba, género taxonómico de plantas con flores perteneciente a la familia Apocynaceae.
 Saba Software, empresa de software de California (Estados Unidos).
 Hemidactylus saba, una especie de gecos de la familia Gekkonidae.
 La reina de Saba (título original, en alemán: Die Königin von Saba), una ópera en cuatro actos, con música de Károly Goldmark y libreto de Salomon Mosenthal.
 El SAIPA Saba, modelo de automóvil producido en Irán.

También, puede referirse a los siguientes clubes deportivos:
 El Saba Mehr Qazvin BC, club de baloncesto iraní con sede en la ciudad de Qazvin.
 El Saba Qom FC, club de fútbol iraní que juega en la liga de fútbol Iran Pro League, la más importante de Irán.
 El Hapoel Kfar Saba, club de fútbol israelí con sede en la ciudad de Kfar Saba.

Además, puede hacer referencia las siguientes personas:

 Carlo Saba (n.1969), cantante indonesio de música pop.
 Christian Saba (n.1978), futbolista ghanés.
 Gian Franco Saba (n.1968), arzobispo católico italiano.
 Isaac Saba Raffoul (1923-2008), empresario mexicano de ascendencia sirio-judía, una de las personas más ricas de México y del mundo, según la revista Forbes.
 Lilián Saba  (n.1961), pianista y compositora argentina.
 Moisés Saba (1963-2010), empresario mexicano de origen judío.
 Saba Amendolara (n.1965), deportista italiana que compitió en esgrima.
 Saba Bolaghi, (n.1989), deportista alemán de origen iraní que compitió en lucha estilo libre.
 Saba el Godo (334-372), santo tervingio que recibió el bautismo del obispo Ulfilas.
 Saba Kord Afshari, mujer activista iraní.
 Suljan-Saba Orbeliani (1658-1728), príncipe, monje y escritor georgiano.
 Umberto Saba (1883-1957), poeta y novelista italiano.
 Vanessa Saba (n.1975), presentadora de televisión y actriz peruana de origen palestino.